Константин Александрович Му́ллер () — советский балетмейстер, артист, педагог. Член ВКП(б) с 1943 года.. .

Биография 
Родился 22 июня (5 июля) 1905 года в Санкт-Петербурге. Учился в Ленинградской Школе русского балета (руководитель А. Л. Волынский). В 1926 окончил Ленинградское хореографическое училище (педагог В. А. Семёнов). В 1926—1931 годах артист театров Харькова, Киева, Ташкента, Тбилиси, в 1931—1937 солист ГАБТ, в 1937—1950 и 1953—1960 годах — главный балетмейстер и солист балета БелГАТОБ. В 1960—1963 годах балетмейстер театров Казани, Донецка, Львова, Кишинёва. В 1963—1971 годах балетмейстер Воронежского ТОБ. Занимался педагогической деятельностью. Умер 15 апреля 1993 года в Москве.

Балетные партии 
 «Коппелия» Л. Делиба — Франц
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Зигфрид
 «Арлекинада» Р. Дриго — Арлекин
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Вацлав
 «Дон Кихот» Л. Минкуса — Базиль
 «Князь-озеро» В. А. Золотарёва — Василь

Постановки 
 1938, 1959 — «Тщетная предосторожность»
 1944 — «Каменный цветок» А. Г. Фридлендера (СвАТОБ, первая постановка)
 1948 — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 1949 — «Князь-озеро» В. А. Золотарёва
 1950 — «Соловей» М. Е. Крошнера
 «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 1958 — «Подставная невеста» Г. М. Вагнера
 1960, 1963 — «Тропою грома» (ТАГТОБ имени М. Джалиля; Воронежский театр оперы и балета)
 1961 — «Последний бал» Ю. С. Бирюкова (Львовский АТОБ имени И. Я. Франко)
 1963 — «Дон Кихот» Л. Минкуса
 1964 — «Доктор Айболит» И. В. Морозова; «Голубой Дунай» И. Штрауса
 1967 — «Пер Гюнт» Э. Грига
 1968 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского ''(совместно с Д. Ариповой)
 1970 — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева

Награды и премии 
 Два ордена «Знак Почёта» (25 февраля 1955 и 20 июня 1940)
 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за постановку балетного спектакля «Князь-озеро» В. А. Золотарёва

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Ленинградского хореографического училища
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Персоналии:Воронежский театр оперы и балета